Sezon 1980/81 2. Fußball-Bundesligi - 7. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Nord (Północ) oraz Süd (Południe) i występowało w nich 42 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a wicemistrzowie grali w barażu o awans do Bundesligi. Ponieważ od sezonu 1981/82 rozgrywki 2. Fußball-Bundesligi będą toczyły się w jednej grupie, dlatego drużyny od 11 miejsca w tabeli z każdej grupy spadały do Amateur-Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Nord w sezonie 1980/81 występowało 22 drużyny.
 
 * DSC Wanne-Eickel (11 miejsce) zrezygnował z gry w  2. Bundeslidze Nord i w sezonie 1980/81 będzie występował w Amateur-Oberlidze Westfalen (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu SC Herford utrzymał się w 2. Bundeslidze Nord.

Tabela 

 Werder Brema awansował do Bundesligi 1981/82.
 Eintracht Brunszwik wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1981/82.
 OSV Hannover, SpVgg Erkenschwick, Rot-Weiss Lüdenscheid, Holstein Kiel, 1. SC Göttingen 05, Tennis Borussia Berlin, SC Herford, VfB Oldenburg, Rot-Weiss Oberhausen, Preußen Münster, 1. FC Bocholt i Viktoria Köln spadły do Amateur-Oberligi 1981/82.

Süd (Południe)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Süd w sezonie 1980/81 występowało 20 drużyn.

 * VfB Stuttgart Amateure mistrz Amateur-Oberligi Baden-Württemberg według regulaminu nie może awansować do 2. Fußball-Bundesligi Süd i w sezonie 1980/81 będzie występował w Amateur-Oberlidze Baden-Württemberg (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu VfB Eppingen awansował do  2. Fußball-Bundesligi Süd z 2. miejsca.

Tabela 

 SV Darmstadt 98 awansował do Bundesligi 1981/82.
 Kickers Offenbach przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1981/82.
 VfB Eppingen, Borussia Neunkirchen, FC Augsburg, 1. FC Saarbrücken, ESV Ingolstadt, FSV Frankfurt, VfR Bürstadt, FC Homburg, Eintracht Trewir i SSV Ulm 1846 spadły do Amateur-Oberligi 1981/82. 
 * SSV Ulm 1846 i Eintracht Trewir oraz FC Homburg i VfR Bürstadt nie otrzymały licencji na grę w 2. Bundeslidze 1981/82, dzięki czemu Wormatia Worms i SpVgg Fürth utrzymały się w 2. Bundeslidze.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Eintracht Brunszwik wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1981/82.
 Kickers Offenbach przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1981/82.

Zobacz też 
 Bundesliga 1980/81
 Amateur-Oberliga 1980/81

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
1980 w Niemczech
1981 w Niemczech